Katrina Kraven (Nueva York; 17 de octubre de 1977) es una actriz pornográfica estadounidense que ingresó a la industria en el 2003 a los 26 años.

Premios
2004 Premios XRCO nominada – Best Threeway Sex Scene (Big Wet Asses 4)
2005 Premios AVN nominada – Mejor performance femenina del año
2005 Premios AVN nominada  – Mejor nueva Starlet
2005 Premios AVN nominada  – Mejor escena de sexo oral en Video (Blow Me Sandwich 5)
2005 Premios AVN nominada  – Mejor escena de sexo en pareja (Riot Sluts)
2005 Premios AVN nominada  – Mejor escena de sexo tres vías (Big Wet Asses 4)
2006 Premios AVN nominada – Mejor escena de sólo mujeres en Video (Epiphany)
2006 Premios AVN nominada  – Mejor escena de sólo mujeres en Video (Gothsend 2)
2006 Premios AVN nominada – Mejor escena de sexo grupal en Video (Riot Sluts 2)

Filmografía Parcial
Big Butt Brotha Lovers 1 (2003)
Throat Bangers 3 (2003)
Riot Sluts (2004)
Belladonna's Fucking Girls 1 (2004)
Phat Azz White Girls 8 (2004)
Big White Wet Butts 2 (2005)
Ass Parade 8 (2006)
Pop My Ass

Enlaces externos

Referencias 

Actrices pornográficas de Estados Unidos
Actrices de Nueva York